Класирането по медали от Летните олимпийски игри 2016 показва броя на победите на националните олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите планират да раздадат 306 комплекта медали в 28 спорта – толкова, колкото е броят на състезанията, за които се състезават над 11 000 спортисти от 206 страни в периода от 5 до 21 август 2016 г.

Косово участва за пръв път на олимпиада и спечелва първия си медал, който е и златен, след като Майлинда Келменди побеждава в своята категория до 52 кг в джудото за жени. Фиджи побеждава във финала на ръгби 7 за мъже Великобритания с 43:7, като по този начин печели първия си медал на олимпийски игри, който също така е и златен. Ахмад Абугауш завоюва първи златен медал за Йордания, който също е и първи медал за страната на олимпиада, след победа в турнира по таекуондо до 68 кг за мъже. Още шест страни печелят първите си златни олимпийски медали: Виетнам, Сингапур, Пуерто Рико, Бахрейн, Таджикистан и Кот д'Ивоар.

Фехаид Алдихани печели първи златен медал като независим участник на олимпийски игри.

87 от участниците в Рио 2016 получават медали, като 59 от тях са с поне едно златно отличие. Двете цифри са най-високите в историята на съвременните олимпийски игри. Съединените американски щати печелят 121 медала, което е техен личен рекорд за най-много медали на игри, на които не са домакин. Великобритания печели 67 медала, с два повече от Олимпиадата в Лондон през 2012 г., затвърждавайки възходящата си тенденция от 1996 г. Китай се нарежда на трето място в класацията поради по-малкия брой на спечелени златни медали, но с общо 70 медала от игрите. Домакинът Бразилия не успява да влезе в челната десетка, но със своите 7 златни медала (сред които по футбол и волейбол) постига най-доброто си представяне на олимпийски игри. Най-добрият индивидуално представил се спортист е американският плувец Майкъл Фелпс с общо 6 медала.

България завършва на 65-о място, с три медала (един сребърен и два бронзови), подобрявайки представянето си от предходните игри (с един медал).

Класация 

Представянето на участниците в Олимпийските игри се определя според подредбата им в класация според броя спечелени медали. Като медалите са степенувани по важност – златни, сребърни и накрая бронзови. По този начин страната спечелила най-много златни медали е считана за най-добре представила се, въпреки че е възможно в общата бройка да има по-малко от други участници. Методът не е официално разписан, но се използва от МОК.

Във всяко от следните спортни събития са връчени по два бронзови медала: бокс (13 дисциплини), борба (18), джудо (14) и таекуондо (8). Общо са връчени 53 допълнителни бронзови медала.

В дисциплината пуване 100 м свободен стил при жени две спортистки са наградени със златен медал поради равен първи резултат. Сребърен медал не е връчен.

В дисциплината плуване 100 м бътерфлай при мъже трима спортисти са наградени със сребърен медал поради равен втори резултат. Бронзов медал не е връчен.

В дисциплината плуване 100 м гръб при жени две спортистки са наградени с бронзов медал поради равен трети резултат.

В дисциплината 200 м едноместен каяк при мъже двама спортисти са наградени с бронзов медал поради равен трети резултат.

Индивидуалното представяне

Промени в класирането 
На 18 август 2016 г. е отнет бронзовият медал на киргизстанския щангист Изат Артиков, който печели в категория до 69 кг, поради положителна допинг проба. В пробата на Артиков е открито забранено вещество - стрихнин. Завършилият на четвърто място по време на надпреварата колумбиец Луис Хавиер Москера заема третото място след дисквалификацията на киргизкия спортист и получава бронзовия медал.

Вижте също 
 Вечна класация по медали от олимпийски игри

Източници

Външни препратки 

 Медали на глава от населението 

Летни олимпийски игри 2016